El nombre Alcaraz puede referirse a:

Localidades y accidentes geográficos

España 
 Alcaraz, localidad de la provincia de Albacete.

Argentina 
 Alcaraz, localidad de la provincia de Entre Ríos.
 Alcaraz Norte, paraje de la provincia de Entre Ríos
 Alcaraz Sur, paraje de la provincia de Entre Ríos.
 Capilla de Alcaraz, localidad desaparecida de la provincia de Entre Ríos.
 Arroyo Alcaraz, curso de agua de la provincia de Entre Ríos, Argentina.

Personas 
 Francisco Alcaraz Ariza, botánico español
 Carlos Alcaraz, tenista español